36-й выпуск Классики Сан-Себастьяна— однодневная велогонка проходившая в окрестностях одноименного испанского города Сан-Себастьян в рамках Мирового тура UCI 2016 (категория 1UWT). Победу одержал голландец Бауке Моллема из команды .

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 
 
 

Спорт в Испании в 2016 году
Июль 2016 года
30 июля